Antigua kan syfta på:

 Antigua – en ö i Antigua och Barbuda. 
 Antigua Guatemala – ofta bara kallat Antigua eller La Antigua, kommun och huvudort i departementet Sacatepéquez i Guatemala. 
 Antigua (kommun i Spanien, Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, lat 28,35, long -13,92), en kommun i provinsen Las Palmas på Kanarieöarna i Spanien. 
 Antigua (kommunhuvudort) – en ort i provinsen Las Palmas på Kanarieöarna i Spanien. 
 Antigua (kommun i Spanien, Kastilien och Leon) – en kommun i provinsen Provincia de León